De finale van de FA Cup van het seizoen 2018/19 werd gespeeld op zaterdag 18 mei 2019. Manchester City won met 6–0 van Watford, na onder meer twee doelpunten van Raheem Sterling en Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne scoorde het derde doelpunt en werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Het was de laatste wedstrijd van aanvoerder Vincent Kompany bij Manchester City.

Wedstrijd 

2019
Manchester City FC
Bekervoetbal 2018/19
FA
Sportevenement in Londen